Veículo aéreo não tripulado - avião não tripulado
 Drone (música) - um efeito musical
 Música drone - estilos musicais baseados no efeito drone
 Drone (banda) - de thrash metal
 Drones (álbum) - disco da banda inglesa Muse

Desambiguação